La palabra Shura (o Shurah) hace referencia a:

Islam 
 Shura, el método de toma de decisiones en las sociedades islámicas;
Ashura, festividad islámica.

Lugares 
 Shura (Mari-El), localidad en la República de Mari-El, Rusia;
 Shura (Tatarstán), localidad (selo) en la República de Tatarstán, Rusia.

Idioma japonés 
 Término japonés alternativo para las entidades alternativas conocidas como asuras;
 Shuramono, forma teatral, véase Noh;
 Shura de Capricornio, personaje del anime Saint Seiya.